Nicet peut faire référence à :
 Nicet de Besançon  († vers 561 ou 611), ou Nizet ou en latin Nicetius, évêque de Besançon ; fêté localement le  ;
 Nicet de Lyon (°513 - †573), ou Nizier ou encore en latin Nicetius ou Nicetus, évêque de Lyon ; fêté le  ;
 Nicetius, évêque de Trèves de 526 à 566 ;
 Nicet de Clermont ou Nicet d'Auvergne ou Nicet de Provence ou Nicetius (fin du ), comte de Clermont, duc d'Auvergne et rector de Provence ;
 Max Nicet, pseudonyme de l'écrivain et journaliste français Maurice Chavardès (1918-2005).

Homonymie de saints chrétiens